Primera batalla de Rohankhed (1437) combats lliurats a Rohankhed, al districte de Buldana, Maharashtra, Índia, entre Khalaf Hasan Basri, comandant de l'exèrcit d'Ala al-Din Sahah Bahmani II, i Nasir Khan Faruki, sultà de Khandesh.
 Segona batalla de Rohankhed (1590), combats lliurats a Rohankhed, al districte de Buldana, Maharashtra, Índia entre Burhan Nizam Shah i Jamal Khan Madavi, que donava suport al pretendent al tron d'Ahmednagar, Ismail contra el seu pare Kurhan. El primer va triomfar i Jamal va morir.

Bibliografia